Centralplan kan syfta på:

Centralplan, Gävle
Centralplan, Malmö
Centralplan, Stockholm